Katla kan syfta på:

 Katla, aktiv vulkan på södra Island
 Katla (fisk), karpfisken Catla catla eller Gibelion catla

 Katla (Bröderna Lejonhjärta), drakhona i Astrid Lindgrens roman om Bröderna Lejonhjärta (1973)
 Katla (Mamma nya kille), Olof Wretlings nycirkuskaraktär i humorradioprogrammet Mammas nya kille